Альборгетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1993)— итальянский футболист.
  (1945–2009) — бразильский радиокомментатор, шоумен и политический деятель.
  (1928–1955) — итальянский автогонщик.